Intibuca kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Intibucá (ort), Departamento de Intibucá, 
 Intibucá (kommun), Departamento de Intibucá, 

Robotskapade Hondurasförgreningar